Roosevelt Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Roosevelt Island (Florida)
 Roosevelt Island (Montana)
 Roosevelt Island (New York City)

zur Antarktis gehörend:
 Roosevelt Island, englischer Name der Roosevelt-Insel